Авл Юний Руфин, консул 153 г.  
Авл Юний Пастор, консул 163 г.